«Эстадио Хосе Соррилья» — домашний футбольный стадион «Вальядолида». Стадион расположен в испанском городе Вальядолиде. Назван в честь уроженца Вальядолида Хосе Соррильи и Мораля. Стадион построен к чемпионату мира 1982 года под руководством архитектора Рикардо Сории. Открытие стадиона состоялось 20 февраля 1982 года. Вместимость стадиона составляет 26 212 зрителей. Помимо чемпионата мира стадион принимал матчи молодёжного чемпионата Европы 1986 года. В 2009 году после трех подряд концертов поле стадиона пришло в негодность и его пришлось полностью поменять. На этих мероприятиях выступали «Вальядолид Латино», «Depeche Mode», Майкл Джексон и Брюс Спрингстин.

Чемпионат мира по футболу 1982

Группа 4

Другие международные матчи

Галерея

Ссылки 
 Страница на официальном сайте «Реал Вальядолида»

Стадионы, построенные в 1982 году
Футбольные стадионы Кастилии и Леона
Спортивные сооружения Вальядолида
ФК «Реал Вальядолид»